Akers ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Burt Akers, ein Pseudonym von Kenneth Bulmer (1921–2005), britischer Schriftsteller
 Angela Akers (* 1976), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Aretas Akers-Douglas, 1. Viscount Chilston (1851–1926), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons und Peer
 Aretas Akers-Douglas, 2. Viscount Chilston (1876–1947), britischer Diplomat
 Bill Akers (1904–1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bruce Akers (* 1953), australischer Ringer
 Cam Akers (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charlie Akers (1939–2016), US-amerikanischer Skilangläufer und Biathlet
 David Akers (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Dolly Akers (1901–1986), amerikanische Politikerin
 Garfield Akers (1902–1953/1959), US-amerikanischer Bluesmusiker

 Karen Akers (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Michelle Akers (* 1966), US-amerikanische Fußballspielerin
 Ronald L. Akers (auch Ron Akers; * 1939), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Stephen Akers (* 1971), britischer Schwimmer

 Tim Akers (* 1972), US-amerikanischer Schriftsteller
 Vic Akers (* 1946), englischer Fußballtrainer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Akers (Kalifornien), im San Joaquin County
 Akers (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Akers (Missouri), im Shannon County
 Akers Acres, im Frederick County, Maryland
 Akers Away Mobile Home Park, im Palm Beach County, Florida

Sonstiges:
 Akers Canyon Creek, Fließgewässer im Crook County, Wyoming
 Akers Park, Park im Oklahoma County, Oklahoma
 Akers Pond, See im Coos County, New Hampshire
 Akers Prospect, Mine im Shasta County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Akers Ferry Archeological District, in Rector, Missouri, ID-Nr. 90001541
 Thomas Akers House, in Paintsville, Kentucky, ID-Nr. 88003151

Siehe auch:
 Aaker
 Aker
 Akers Branch